Hans-Böckler-Preis steht für folgende in Gedenken an Hans Böckler vergebene Auszeichnungen:
 Hans-Böckler-Preis der Hans-Böckler-Stiftung, siehe Hans-Böckler-Stiftung #Hans-Böckler-Preis
 Hans-Böckler-Preis des DGB
 Hans-Böckler-Preis der Stadt Köln